Marcin Sitarz (ur. 12 października 1978) – polski skoczek narciarski, dwukrotny drużynowy medalista mistrzostw kraju w skokach narciarskich z 1996 i 1998 roku.

W 1996 roku Marcin Sitarz wraz z Krystianem Długopolskim i Wojciechem Skupieniem wywalczył w barwach klubu Start Krokiew Zakopane tytuł drużynowego mistrza Polski w skokach narciarskich. Zawody odbywały się na Średniej Krokwi w Zakopanem. Dwa lata później na tym samym obiekcie zajął drugie miejsce w konkursie drużynowym. Tym razem zespół Startu Krokiew Zakopane w składzie: Sitarz, Długopolski i Andrzej Młynarczyk okazał się słabszy od drużyny KS Wisła.

W sezonie 1996/1997 Marcin Sitarz zadebiutował w zawodach Pucharu Świata. W swoim pierwszym starcie, w dniu 30 listopada 1996, zajął 40. miejsce na skoczni w Lillehammer. Sitarz wystąpił także 15 grudnia 1996 w Harrachovie, gdzie był czterdziesty dziewiąty.

Marcin Sitarz został powołany przez Pavla Mikeskę do reprezentacji Polski na 45. Turniej Czterech Skoczni, wraz z Adamem Małyszem, Robertem Mateją i Wojciechem Skupieniem. 28 grudnia 1996, w pierwszej serii treningowej na Schattenbergschanze w Oberstdorfie Sitarz lądował na 65 metrze. W drugim treningu doznał groźnego upadku na 72 metr, w wyniku którego złamał dwa żebra i uszkodził płuco. Zawodnik został odwieziony do miejscowego szpitala, gdzie spędził kilkanaście kolejnych dni, zaś w jego miejsce do reprezentacji został powołany Łukasz Kruczek.

Oprócz startów w Pucharze Świata, Marcin Sitarz brał udział również w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Dwukrotnie został sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej cyklu. W sezonie 1996/1997 uplasował się na 111., a w 1997/1998 na 209. pozycji.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS [Data dostępu: 2019-03-20]

Polscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978